O Campeonato Alagoano de Futebol de 2006 foi a 76ª edição deste torneio de futebol realizado pela Federação Alagoana de Futebol desde 1927. A competição foi disputada por 10 equipes, sendo realizada entre 15 de janeiro até 21 de junho.

O Coruripe foi o campeão desta edição, após vencer o CSA nas penalidades por 6 a 5, depois de um empate no agregado por 1 a 1.

Premiação 

2006
Futebol de 2006 em Alagoas